Champions League 2005 steht für:
 AFC Champions League 2005, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2005, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2005, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions Cup 2005, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2004/05
 Champions League 2005/06
 Champions League